Los productores puede referirse a:

 Los productores, película de 1967 dirigida por Mel Brooks.
 Los productores, musical teatral de 2001, basado en la película anterior.
 Los productores, película de 2005, basada en el musical teatral y dirigida por Susan Stroman.
 Los Productores, compañía de teatro peruana.